Scopula jordani är en fjärilsart som beskrevs av Reginald James West 1930. 

Scopula jordani ingår i släktet Scopula och familjen mätare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Mätare
jordani